Voretzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Adalbert Voretzsch (1908–1991), deutscher Christlicher Archäologe
 Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), deutscher Diplomat
 Felix Reinhold Voretzsch (1873–1951), deutscher Architekt und Plastiker
 Karl Voretzsch (1867–1947), deutscher Romanist